Lush Retail – brytyjska sieć sklepów kosmetycznych
 Lush – język programowania
 Lush – brytyjski zespół muzyczny